Quintana, kan syfta på:

 Quintana (djur) – ett släkte fiskar

Personer
 Andrés Quintana Roo (1787–1851), mexikansk politiker och poet.
 Manuel Quintana (1835–1906), argentinsk president.
 Manuel José Quintana (1772–1857), spansk poet och dramatiker.
 Mario Quintana (1906–1994), brasiliansk författare och journalist.
 Yandro Quintana (född 1980), kubansk brottare.

Platser

Antarktis 

 Quintana (ö),

Brasilien 

 Quintana (kommun), São Paulo, 
 Quintana (ort i Brasilien, São Paulo, Quintana),

Chile 

 Quintana (gruva i Chile), Región de Coquimbo, Provincia de Elqui,

Ecuador 

 Quintana (berg), Pichincha,

Mexiko 

 Quintana Roo, delstat, 
 Quintana (periodisk reservoar i Mexiko, Chihuahua, lat 27,28, long -105,70), 
 Quintana (periodiskt vattendrag), Chihuahua, 
 Quintana (periodisk reservoar i Mexiko, Sonora),

Puerto Rico 

 Quintana (ort i Puerto Rico), San Juan, Hato Rey Central Barrio,

Uruguay 

 Cañada de Quintana, vattendrag, Canelones,

USA 

 Quintana (gruva i USA), New Mexico, San Miguel County,